Aega (hofmeier); een historisch figuur (639-642) uit de periode van Clovis
 Aega (geslacht) , 1815; een geslacht van Isopoda